Die Saison 2002/03 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die siebenundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der SCU Emlichheim, der auf den Aufstieg verzichtete. Dafür stieg der USC Braunschweig auf. Absteigen mussten der SVF Neustadt-Glewe und der 1. VC Schwerte, SuS Olfen und der TSV Spandau zogen sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 VC Olympia Berlin
 TSV Spandau Berlin
 USC Braunschweig
 SCU Emlichheim
 CVJM Hamburg
 USC Münster II
 SVF Neustadt-Glewe
 MTV Obernkirchen
 SuS Olfen
 1. VC Parchim
 1. VC Schwerte
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VfB Suhl. Auch der Zweitplatzierte TuS Braugold Erfurt stieg auf. Absteigen musste der SSC Velmar.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 ASV Dachau
 Chemnitzer PSV
 VC Olympia Dresden
 TuS Braugold Erfurt
 USC Freiburg
 HSV Grimma Sachsen
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 TSV Sonthofen
 VfB Suhl
 TSV Allianz Stuttgart
 SSC Velmar
 1. VC Wiesbaden

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte erneut ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2002 03
Volleyballsaison 2002/03